Андрей Семёнович Симбирцев () — российский учёный-медик, специалист в области медицинской биотехнологии, директор Гос. НИИ особо чистых биопрепаратов (2010—2016), член-корреспондент РАН (2016).

Сын советского и российского патофизиолога, члена-корреспондента АМН СССР, РАМН и РАН С. А. Симбирцева (1929—2018).

Биография 

Родился 12 марта 1956 года в Ленинграде.

В 1979 году — окончил лечебный факультет 1-й Ленинградского медицинского института.

С 1979 по 1983 годы — младший научный сотрудник лаборатории гистологии НИИ экспериментальной медицины; в 1984 году — защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата биологических наук, тема: «Иммуноморфологический анализ локализации эпидермального G2-кейлона в тканях».

С 1984 года по настоящее время работает в Гос. НИИ особо чистых биопрепаратов (Санкт-Петербург), где прошел путь от младшего научного сотрудника до директора института (с 2010 по 2016 годы), в настоящее время — научный руководитель института.

В 1993 году — защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора медицинских наук по специальности «Аллергология и иммунология» на тему: «Биология интерлейкина-1 человека в норме и патологии».

В 2000 году — присвоено учёное звание профессора по специальности «Аллергология и иммунология».

С 2013 года — заведующий отделом медицинской биотехнологии и иммунофармакологии Института экспериментальной медицины.

В 2016 году — избран членом-корреспондентом РАН.

Научная деятельность 

Специалист в области медицинской биотехнологии.

Ведет изучение структурно-функциональных свойств и механизмов действия эндогенных иммуномодуляторов, цитокинов и других физиологически значимых молекул.

Автор 380 научных работ, 60 российских и международных патентов, 5 монографий, 2 учебных пособий.

С 2015 года — профессор кафедры иммунологии СПбГМУ, под его руководством защищены 33 кандидатские и 12 докторских диссертаций.

Член редколлегий журналов «Иммунология», «Российский аллергологический журнал», «Цитокины и воспаление», член президиума правления Российского общества иммунологов, член правления Российского цитокинового общества, член Европейского и Международного обществ по изучению цитокинов, председатель Научно-технического совета ФГУП «Государственный НИИ особо чистых биопрепаратов» ФМБА России.

Награды 
 Премия Правительства Российской Федерации в области науки и техники (в составе группы, за 2006 год) — за конструирование бактериальных продуцентов, организацию биотехнологического производства субстанций и препаратов на основе рекомбинантных цитокинов человека и внедрение разработанного медицинского препарата «Беталейкин»

Примечания

Ссылки 
 
 
 Его статьи в РИНЦ

Выпускники Санкт-Петербургского медицинского университета
Преподаватели Санкт-Петербургского медицинского университета
Биотехнологи